Vi på Saltkråkan är en kommande svensk dramaserie. Serien är en uppdatering av TV-serien Vi på Saltkråkan från 1964. Serien planeras släppas 2024.

Handling 
Serien utspelar sig på 2020-talet och handlar om ett gäng barn som bor på ön Saltkråkan i Stockholms skärgård.

Produktion 
I april 2021 meddelade SVT att de hade för avsikter att göra en uppdaterad filmatisering av Vi på Saltkråkan från 1965 som skulle utspela sig i nutid.

Hösten 2022 kommer filmteamet börja leta efter skådespelare och åka runt i Roslagen för att leta efter inspelningsplatser med målsättningen att börja spela in serien 2023.

Serien produceras av SVT i samproduktion med Astrid Lindgren AB och ska spelas in på bland annat ön Norröra i Stockholms skärgård precis som den ursprungliga TV-serien från 1964.

Mottagande 
Serien fick ett negativt mottagande redan när den annonserades. Idén kritiserades för att vara lat eller onödig och för att förstöra en klassiker.

Referenser